Абревіатура від  («підтримка національних мов») — збірне поняття для інтернаціоналізації та локалізації.
 oN-Line System — революційна програмно-апаратна комп'ютерна система, де вперше було об'єднано гіпертекст, інтерфейс користувача з маніпулятором «миша», відеоконференції, контроль версій та інше.